Ле-Кабанн () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Ле-Кабанн () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн